Wolfgang Fürstner ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Fürstner (Offizier) (1896–1936), deutscher Offizier und Sportfunktionär
 Wolfgang Fürstner (Verbandsfunktionär) (* 1944), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär